Чемпионат СССР 1990 года во второй лиге проходил в трёх зонах. Два лучших клуба каждой зоны получали путёвки в первую лигу. Четыре худших клуба каждой зоны попадали во вторую низшую лигу.

Зона «Запад»

Зона «Центр»

Зона «Восток»

Примечания

Ссылки 
 На www.rsssf.com
 На wildstat.ru

Чемпионат СССР по футболу 1990
1990